

Sigle 
 Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα – Movimento di Liberazione Panellenico

Codici 
 PAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hanapepe Port Allen (Stati Uniti)
 pak – codice ISO 639-3 della lingua parakanã
 PAK – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Pakistan

Abbreviazioni 
 PaK – Panzerabwehrkanone, in tedesco "cannone anticarro", abbreviazione nella nomenclatura bellica della seconda guerra mondiale

Geografia
Pak – isola della Papua Nuova Guinea

Persone
Pak – cognome coreano
Greg Pak – fumettista e regista statunitense
Pak Chol-Jin – calciatore nordcoreano
Pak Chol-min – calciatore nordcoreano
Pak Chol-min – judoka nordcoreano
Pak Chol-Ryong – calciatore nordcoreano
Pak Chung-Il – calciatore nordcoreano
Pak Doo-Ik – ex calciatore nordcoreano
Pak Hyon-Il – calciatore nordcoreano
Pak In-Chol – ex calciatore nordcoreano
Pak Kin Lao – calciatore cinese
Pak Kwang-Ryong – calciatore nordcoreano
Pak Kyongni – scrittrice sudcoreana
Pak Li-Sup – ex calciatore nordcoreano
Pak Myong-Song – calciatore nordcoreano
Pak Nam-Chol (1985) – calciatore nordcoreano
Pak Nam-Chol (1988) – calciatore nordcoreano
Pak Pong-ju – politico nordcoreano
Pak Seung-Zin – calciatore nordcoreano
Pak Song-Chol (1987) – calciatore nordcoreano
Pak Song-Chol (1991) – calciatore nordcoreano
Pak Song-Gwan – calciatore nordcoreano
Pak Sung-Hyok – calciatore nordcoreano
Pak Ui-chun – politico e diplomatico nordcoreano
Pak Yong-Chol – calciatore nordcoreano
Pak Yong-il – politico nordcoreano
Pak Yong-Jin – calciatore nordcoreano
Pak Yong-mi – lottatrice nordcoreana

Altro 
 Pak – personaggio del manga ed anime Berserk
 Pak – movimento della ginnastica artistica

Pagine correlate 
 Pac 
 Pack (disambigua)